Carlos Martel de Anjou-Sicilia ( - ) fue rey de Hungría. Miembro de la Dinastía Anjou-Sicilia, hijo primogénito de Carlos II de Nápoles y Sicilia y de María de Hungría, Reina de Nápoles, hija del rey Esteban V de Hungría.

Biografía
Carlos Martel nació en Nápoles en 1271, siendo influenciado desde pequeño por su madre, María de Hungría, Reina de Nápoles, lo que le desencadenó gran interés por Hungría y ocupar su trono en particular. Fue educado bajo la tutela de Esteban De la Forrest y el 11 de enero de 1281 tomó como esposa a Clemencia de Habsburgo, hija del poderoso Rodolfo I de Habsburgo. De ese matrimonio nació en 1288 su hijo Carlos Roberto (quien posteriormente será rey húngaro). 

Puesto que  en 1284 Carlos II de Anjou, el padre de Carlos Martel fue arrestado por Pedro III de Aragón, y su abuelo Carlos de Anjou se hallaba fuera del reino, María de Hungría, Reina de Nápoles gobernó en nombre de su hijo. Sin embargo Carlos Martel nunca subió al trono propiamente.

A la muerte de su tío Ladislao IV de Hungría en 1290, Carlos Martel vio la oportunidad de ser coronado rey húngaro, tras lo cual reclamó el trono cuando su madre María de Hungría, Reina de Nápoles renunció a sus derechos sucesorios en su favor. Pero habiéndosele adelantado, llegó desde Venecia el nieto del fallecido rey Andrés II de Hungría, quien fue coronado inmediatamente como Andrés III de Hungría.

Hasta después de 1294 continuó obrando para llevar a realización sus pretensiones sobre el trono, habiendo hallado a Alberto I de Habsburgo como un poderoso aliado con el que intentó ocupar parte del reino húngaro. Sin embargo su pronta muerte el 19 de agosto de 1295 evitó que sus pretensiones se llevase a cabo. Por otra parte, su madre la reina María de Hungría no se dio por vencida y alentó a su joven nieto Carlos Roberto para que intentase hacerse con el trono.

Al morir Andrés III en 1303, Carlos Roberto fue el primero en reclamar el trono, pero otros parientes lejanos del fallecido rey se apresuraron también a hacer valer sus derechos sobre Hungría: el niño Wenceslao III de Bohemia y Otón III Duque de Baviera. Eventualmente Carlos Roberto terminará prevaleciendo sobre ambos y será coronado rey húngaro.

Esposa e hijos
Casado con Clemencia de Habsburgo, hija del emperador Rodolfo I y hermana de Alberto I de Habsburgo. De esta unión nacieron:
 Carlos I de Hungría (*1288 - † 1342), Rey de Hungría;
 Beatriz de Hungría (* Grenoble 1290 - † 1354), esposa del Delfín Juan II de Viennois;
 Clemencia de Hungría (*1293 - † 1328), casada con Luis X de Francia;

Ancestros

En la cultura
Carlos Martel es uno de los personajes con los que Dante habla en canto VIII del Paraíso, la tercera cántica de La Divina Comedia. El poeta departe con él en su peregrinaje por el cielo, donde lo encuentra en la esfera de Venus.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos
 Pallas Nagy Lexikona
 Magyar életrajzi lexikon

Reyes de Hungría del siglo XIII
Casa de Anjou-Sicilia
Dinastía Anjou-Hungría
Nacidos en Nápoles
Fallecidos en Nápoles
Nobles de Italia del siglo XIII